Заберезинские (по-польски Забржезинские, ) — литовский шляхетский род герба «Лелива», восходящий к началу XV века. Наряду с Дорогостайскими происходят из старинного литовского боярства, окатоличенного после 1386 года.

Юрий Римовидович от великого князя Казимира получил Заберезье в Ошмянском повете, от которого и происходит название рода. Ему принадлежали также отцовские владения Жесно и Кривичи.

Ян Заберезинский был дважды (в 1492 и 1495 годах) послом в Москве, а затем воеводой трокским и маршалком великим литовским; враждуя с князем Михаилом Глинским, он в результате его интриг был лишён королём Александром обеих этих должностей, но вскоре оправдался. Глинский, подозревая, что Заберезинский навлёк на него гнев короля Сигизмунда I, напал на него в Гродно и убил (см. Мятеж Глинских). Многие из его потомков были королевскими маршалами. Род Заберезинских пресёкся в 1545 году.

Генеалогия

Литература 
 
 

Дворянские роды Великого княжества Литовского
Шляхетские роды герба Лелива
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера